Национальная система бронирования (НСБ) — хост-ориентированная система для авиакомпаний, обеспечивающая бизнес-процессы авиакомпаний по продаже перевозок и дополнительных услуг, а также процедуры регистрации и отправки пассажиров в аэропортах. Относится к классу современных систем Passenger Service Systems (PSS). Национальная система бронирования развивается на базе платформы TAIS PSS.

История развития

Предшественниками Национальной системы бронирования являются советские, а затем российские автоматизированные системы бронирования и продажи билетов на воздушных судах «Сирена-1», «Сирена-2», «Сирена-2.3». Необходимость создания и внедрения очередной системы была обусловлена развитием технологии продажи билетов, мирового авиационного рынка в целом и российского в частности.

Разработка первой системы резервирования и продажи авиабилетов, получившей название «Сирена-1», началась в середине 1960-х годов в Институте проблем управления РАН СССР под руководством генерального конструктора проф., д.т.н Жожикашвили Владимира Александровича примерно с десятилетним отставанием от мировых аналогов. «Сирена-1» была запущена 21 апреля 1972 г. Для обработки запросов использовались специализированные ЭВМ М-3000. Центральный компьютер располагался в помещении московского аэровокзала и обслуживал только московский авиационный узел. 

С 1975 года Главный вычислительный центра гражданской авиации (ГВЦ ГА) приступил к созданию «Сирены-2» (руководитель проекта к.т.н. Левин Марк Абрамович), нацеленной на замену «Сирены-1» в Москве и на тиражирование в крупных городах СССР. В это же время Рижским ЦНИИ АСУ ГА создавалась аналогичная система для средних и малых городов (руководитель проекта Клубов Владимир Алексеевич). Обе системы разрабатывались на базе новых «малых» ЭВМ СМ-2, выпускавшихся Северодонецким НИИ УВМ. Для них было создано специализированное коммуникационное и терминальное оборудование, ставшее прообразом гражданских телекоммуникационных сетей будущего. Для «Сирены-2» коллектив ГВЦ ГА разработал многопоточную транзакционную операционную систему ТАИС, а также специализированную систему управления базами данных. Все это при весьма скромных по современным меркам вычислительных мощностях позволило обслужить перевозки, объем которых только в Московском авиаузле в 80-х годах превысил 100 млн. пассажиров в год.

С внедрением между 1982 и 1990 годами около пятидесяти центров обработки данных на базе решений ГВЦ ГА и ЦНИИ АСУ ГА образовалась крупнейшая в СССР гражданская вычислительная сеть, с помощью которой кассиры в различных городах продавали перевозки как в прямых, так и в обратных направлениях. Это стало революционным прорывом не только в обслуживании авиапассажиров Советского Союза, но и в области построения систем массового обслуживания населения.

В начале 90-х годов после распада СССР из ГВЦ ГА вышли две конкурирующие команды разработчиков, создавшие соответственно ЗАО ТАИС (Транспортные Автоматизированные Информационные Системы) и ЗАО «Комтех-Н». На первом этапе обе организации развивали старые решения, соответственно «Сирену-2» и «Сирену-2М». Однако по мере перехода российской гражданской авиации от единственного Аэрофлота ко многим, от единой агентской сети (ГАВС-ЦАВСы-АВСЫ) к независимым агентствам, а также в связи с созданием Транспортной Клиринговой Палаты (ТКП) стала очевидной необходимость перехода к международной технологии продажи перевозок, правила которой были к тому времени разработаны IATA. 

К концу 90-х годов ЗАО ТАИС разработало новую систему «Сирену-2.3», а ЗАО «Комтех-Н» - «Сирену-2000». Обе системы были созданы на базе современных на то время вычислительных средств и с функциональными возможностями, близкими к возможностям международных систем резервирования. В 2000 годах "Комтех-Н" создал российскую дистрибутивную систему ГРС «Сирена-Трэвел», которая при поддержке ТКП и его акционеров монополизировала внутренний агентский рынок. Со своей стороны, ЗАО ТАИС активно развивало «Сирену-2.3», внедрило для своих авиакомпаний технологию электронного билета и постепенно перешла от многоцентровой системы к единому центру обработки данных в Москве. Тем не менее, определенное отставание обеих систем от международного уровня (SITA Gabriel, Sabre, Amadeus) заставило наиболее крупные российские авиакомпании перенести хостинг в зарубежные системы.

Примерно с 2015 года начался современный этап в развитии российских систем резервирования: ООО «Сирена-Трэвел» создало новую систему управления ресурсами для авиакомпаний, назвав ее «Леонардо», сохранив при этом всю дистрибуцию через ГРС «Сирена-Трэвел», а ООО «ТАИС» реализовало полнофункциональную TAIS PSS, включающую, управление ресурсами, дистрибуцию продуктов авиакомпании и систему управления отправками пассажиров, так и назвав ее TAIS PSS.

1 сентября 2015 г. в России были приняты поправки в «Закон о персональных данных», обязывающие компании хранить данные россиян на серверах, расположенных на территории страны. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что новые требования о хранении персональных данных в России могут остановить продажу авиабилетов через интернет, на который приходилось более 30% бронирований авиабилетов, из-за неготовности международных дистрибьюторских систем, включая Amadeus, Sabre и Travelport, обслуживавших крупнейшие российские авиакомпании, удовлетворить новым законодательным нормам. Под давлением экспертного сообщества и игроков рынка  Минкомсвязи освободил авиаперевозчиков и международные системы бронирования от необходимости локализовывать данные россиян, однако законодательная работа не была остановлена. В марте 2016 года руководство компании "Росэлектроника", входящей в состав "Ростеха", заявило о готовности и начале промышленной эксплуатации собственной системы бронирования авиабилетов – Национальной системы бронирования – на базе платформы TAIS PSS . В 2018 году доля Национальной системы бронирования на российском рынке PSS составила 5%. Клиентами платформы являются российские и иностранные авиакомпании, включая Аэрофлот, Азимут, Atlas Global, Уральские авиалинии и ЮТэйр . 

В июле 2018 года Минтранс опубликовало проект «Требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок»  с целью законодательного регулирования юридических и технических требований к хостовым системам и их использованию со стороны авиакомпаний, на территории Российской Федерации. Проект предусматривал, что с 1 января 2020 г. серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом. В ноябре 2018 года Минтранс вновь отсрочил введение новых требований по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов .

Технические характеристики 

После появления технологии электронного авиабилета основными каналами дистрибуции авиакомпаний являются: 
 собственный сайт авиакомпании (имеет тенденцию роста от 30% к 50% всех продаж)
 онлайн трэвел агенты авиакомпании (ОТА), осуществляющие продажи на стоке авиакомпании через веб-интерфейсы PSS (рост от 20% к 40% продаж)
 агенты авиакомпании, осуществляющие продажи офлайн на стоке авиакомпании через терминалы PSS (падение продаж от 50% к 20%)
 нейтральные агенты, продающие перевозки на стоках BSP и ТКП через GDS (тенденция к падению от 50% к 10%), наиболее дорогой для авиакомпаний (5 – 10 долларов за пассажира) канал дистрибуции.

Национальная система бронирования на основе TAIS PSS представляет кастомизированную платформу класса PSS для автоматизации коммерческой деятельности авиакомпании и обслуживания пассажиров. НСБ предоставляет авиакомпании все условия для усиления онлайн дистрибуции (до 80% всех продаж) и снижения расходов на дистрибуцию. Описание функционала:

 Элементы платформы:

 Управление расписанием (Schedule)
 Управление ресурсами (Inventory)
 Тарифная система (Fares & Pricing)
 Бронирование (Reservation)
 Электронное оформление документов (ET / EMD)
 Управление дополнительных услугами (Ancillary Services)
 Контроль целостности доходов (Revenue Integrity)
 Отчеты (Reporting)
 Управление лояльностью (FFP)
 Электронная коммерция (IBE)
 Управление отправками (DCS), включая центровку воздушных судов (Weight&Balance).

 Элементы интеграции в международную авиационную отрасль:

 TAIS PSS полностью интегрирован со всеми глобальными и локальными распределительными системами (GDS) Amadeus, Sabre, Travelport, Travelsky (Китай), «Сирена-Трэвел», Abacus
 Реализовано более 70 интерлайнов с международными авиаперевозчиками
 Поддержка функции кодшеров, как блочных, так и free sale

Критика 

В октябре 2018 года, после публикации «Требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок», руководство S7 Airlines направило в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) письмо с утверждением, что применение «Требований» может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной (2–4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования. Руководство авиакомпании также указало на отсутствие функционала интеграции в международные авиационные альянсы у российских систем бронирования. 

В официальном ответе ООО ТАИС, разработчик Национальной системы бронирования (НСБ), заявил, что НСБ не ограничивает возможности ни российских, ни зарубежных авиакомпаний в РФ, поскольку эксплуатантами решения являются как российские, так и иностранные авиакомпании. НСБ интегрирована с глобальными и локальными распределительными системами Amadeus, Sabre, Travelport и Travelsky, в связи с чем угроза остановки трансграничных перелетов отсутствует. При этом функционал интеграции в глобальные международные альянсы может быть доработан в случае наличия заказчика и соответствующего заказа .

См. также 
 Министерство транспорта Российской Федерации
 Глобальная дистрибьюторская система
 Сирена (сеть)
 Amadeus
 Ростех

Примечания

Ссылки 
 Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок
 Презентация Национальной Системы Бронирования

Сети бронирования авиабилетов